|-
| 70001 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70002 - || || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 70003 - || || 15 de desembre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70004 - || || 15 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 70005 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70006 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70007 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70008 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70009 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70010 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70011 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70012 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70013 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 70014 - || || 17 de desembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 70015 - || || 19 de desembre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 70016 - || || 22 de desembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 70017 - || || 26 de desembre, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 70018 - || || 25 de desembre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 70019 - || || 27 de desembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 70020 - || || 27 de desembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70021 - || 1999 AB || 3 de gener, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 70022 - || || 9 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70023 - || || 8 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70024 - || || 13 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70025 - || || 19 de gener, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70026 - || || 20 de gener, 1999 || Giesing || P. Sala
|-
| 70027 - || || 18 de gener, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 70028 - || || 16 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70029 - || 1999 CB || 4 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 70030 Margaretmiller || || 7 de febrer, 1999 || Palmer Divide || B. D. Warner
|-
| 70031 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70032 - || || 13 de febrer, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70033 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70034 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70035 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70036 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70037 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70038 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70039 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70040 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70041 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70042 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70043 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70044 - || || 18 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70045 - || || 17 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70046 - || || 10 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70047 - || || 16 de març, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70048 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70049 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70050 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70051 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70052 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70053 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70054 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70055 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70056 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70057 - || || 12 de maig, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 70058 - || || 15 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70059 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70060 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70061 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70062 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70063 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70064 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70065 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70066 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70067 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70068 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70069 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70070 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70071 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70072 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70073 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70074 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70075 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70076 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70077 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70078 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70079 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70080 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70081 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70082 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70083 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70084 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70085 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70086 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70087 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70088 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70089 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70090 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70091 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70092 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70093 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70094 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70095 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70096 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70097 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70098 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70099 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70100 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
0